Bărbulescu ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Bărbulescu (1909–1987), rumänischer Fußballspieler
 Constantin Bărbulescu (* 1927), rumänischer Ökonom
 Ilie Bărbulescu (Linguist) (1873–1945), rumänischer Linguist und Philologe
 Ilie Bărbulescu (1957–2020), rumänischer Fußballspieler
 Liliana Bărbulescu (* 1982), rumänische Mittelstreckenläuferin
 Mihai Bărbulescu (* 1947), rumänischer Althistoriker und Klassischer Archäologe
 Nineta Bărbulescu (* 1968), rumänische Diplomatin und Botschafterin
 Radu Bărbulescu (1952–2013), rumänischer Verleger, Schriftsteller und Journalist
 Romulus Bărbulescu (1941–2010), rumänischer Schriftsteller
 Vasile Bărbulescu (1926–1991), rumänischer Politiker (PCR)